Гузеево — название нескольких населённых пунктов:
 Гузеево — деревня в Тавдинском районе Свердловской области.
 Гузеево — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Гузеево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.